Turn Back the Clock:

 Turn Back the Clock (альбом) — дебютный студийный альбом британской группы Johnny Hates Jazz, изданный в 1988 году.
 Turn Back the Clock (фильм) — американский фильм (1933).